Мухаммад VI
 Мухаммед VI (род. 1963) — король Марокко с 1999 года
 Мухаммад VI аль-Ахмар (1332—1362) — эмир Гранады из династии Насридов